Mittagsmagazin ist der Name folgender Rundfunksendungen:
 ARD-Mittagsmagazin, Fernsehsendung von Das Erste
 ZDF-Mittagsmagazin, Fernsehsendung des ZDF
 WDR 2 – Das Mittagsmagazin, Hörfunksendung des WDR, siehe WDR 2 #WDR 2 Das Mittagsmagazin